Ibrahim Diallo ist der Name folgender Personen:

* Ibrahim Diallo (Fußballspieler, 1989) (* 1989), Schweizer Fußballspieler 
 Ibrahim Diallo (Fußballspieler, 1996) (* 1996), malischer Fußballspieler 
 Ibrahim Diallo (Rugbyspieler) (* 1998), französischer Rugbyspieler 

Siehe auch:
 Ibrahima Diallo